Сигмунд:

 Сигмунд — главный герой «Саги о Вёльсунгах».
 Сигмунд Брестиссон (961—1005) — главный герой «Саги о фарерцах».
 Сигмунд, Бен (род. 1981) — новозеландский футболист.

См. также 
 Зигмунд, Зигмунт